Мо́схи () — название в древнегреческих источниках племени месхов, жившего в регионе юго-западной Грузии — Месхети. Оно, возможно, имело связь с племенным названием мушков. В I в. до н. э. — I в. н. э. мосхи локализуются в области Месхийского горного хребта, в пограничной местности между Иберией, Арменией и Колхидой.

Исчезнувшие народы Кавказа
История Грузии
Древнегрузинские племена